Татья́на Нови́цкая:
 Новицкая, Татьяна Евгеньевна (род. 1953) — российский учёный-правовед, профессор МГУ.
 Новицкая, Татьяна Марковна (1955—2003) — советская и российская киноактриса.